«Сундсвалль» в сезоне 2022 года принимал участие в чемпионате Швеции и кубке Швеции.

Состав 
По состоянию на 11 августа 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Игроки в аренде

Трансферы. Зима 2021/2022

Пришли

Ушли

Трансферы. Лето 2022

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Предсезонные и товарищеские матчи

Соревнования

Алльсвенскан

Результаты матчей

Турнирная таблица

Кубок Швеции

Кубок Швеции 2021/2022

Групповой этап 
Жеребьёвка группового этапа кубка Швеции прошла 5 декабря 2021 года. «Сундсвалль» попал в четвертую группу вместе с «Эльфсборгом», «Дегерфорсом» и «Шильебу».

Кубок Швеции 2022/2023

Предварительный раунд 
В результате жеребьёвки, состоявшейся 10 июля 2022 года, в соперники «Сундсваллю» достался «Стоксунд».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Сундсвалль»
 Профиль на сайте Алльсвенскана

2022
Сундсвалль
Сундсвалль